Haidarábád, város Indiában
 Hiderábád, város Pakisztánban